L'Open de Malaisie féminin 2005 (ou Malaysian Open 2005) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 25 au . 

Nicol David remporte son premier trophée en battant la championne du monde Vanessa Atkinson en finale après avoir écarté la  mondiale Rachael Grinham en demi-finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie de squash masculin 2005
 Open de Malaisie

Féminin 2005
Squash en 2005
Sport en Malaisie en 2005
Sport en juillet 2005